Modelo A (Model A) foi a designação de dois carros fabricados pela Ford Motor Company, um em 1903 e outro iniciado em 1927:

 Ford Model A (1903)
 Ford Model A (1927)

Model A
Desambiguação